Петруччі () —  прізвище італійського походження, є відносно поширеним в Італії, зокрема відома благородна тосканська родина Петруччі, що панувала у Сієні на рубежі п'ятнадцятого і шістнадцятого століть. Може відноситись до:
 Даніло Петруччі (нар.1990) — італійський мотогонщик;
 Джон Петруччі (нар.1967) — американський гітарист.

Прізвища
Італійські прізвища